peut désigner :

  (†683), 80 pape de 682 à 683, patriarche de Rome ; 
  (c.467-474) empereur byzantin ;
  (c.1150-1219), roi d'Arménie de 1199 à 1219.

Voir aussi 
 
Leon 02